Dentocircinomyces är ett släkte av svampar. Dentocircinomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dentocircinomyces